Andreas Hofer (1767-1810) fu un comandante e patriota tirolese che insorse nel 1809 contro la Baviera
Andreas Hofer – (1962) attore tedesco
Andreas Hofer – compositore
Andreas Hofer – scenografo
Andreas-Hofer-Bund – movimento antinazista fondato nel 1939 in Alto Adige

Film
Andreas Hofer – film del 1909 diretto da Rudolf Biebrach
Andreas Hofer – film del 1929 diretto da Hans Prechtl
1809 Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers – film tv del 2002 diretto da Xaver Schwarzenberger